Мейстрилиига 2001 () — 11-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости Эстонии в 1991 году. Он начался 31 марта 2001 года и закончился 4 ноября 2001 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Эстонии на rsssf.com

2001
Эстония
2001 год в Эстонии